Cerro Hueco bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Hueco (Arizona)	
 Cerro Hueco (New Mexico)